

Уваровська сільська рада — сільське поселення, Бутурлінський район, Нижньогородська область
 Уваровська сільська рада — сільське поселення, Іссинський район, Пензенська область